Кизнер — посёлок, административный центр Кизнерского района Удмуртии с 1942 года
 Кизнер — село в Кизнерском районе Удмуртии, райцентр с 1939 по 1942 годы
 Кизнер (станция) — железнодорожная станция в городе Кизнер